

Toponyme

 Andeville est une commune de l'Oise
 Andeville est une ancienne commune d'Eure-et-Loir.

Homonymie de patronyme